Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Crealy e Allan Stone che hanno battuto in finale Željko Franulović e Jan Kodeš 6-2, 2-6, 12-10.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1970